El término Templo de Trujillo se refiere a las siguientes acepciones:

 Iglesia de Santa María la Mayor (Trujillo), templo católico español; 
 Iglesia de San Martín (Trujillo), templo católico español; 
 Iglesia de la Merced (Trujillo), catedral peruana; 
 Templo de Trujillo (Perú), templo SUD peruano.